La anunciación es uno de los temas más habituales en la producción artística de El Greco, que repitió en tres ocasiones:

La anunciación (1570, Museo del Prado).
La anunciación (1575, Museo Thyssen-Bornemisza).
La anunciación (1600, Museo del Prado).
La anunciación (1603, Capilla mayor del Hospital de la Caridad de Illescas).
La anunciación (1608, Madrid).
La anunciación (1609, Sigüenza).